Aitsam ist der Familienname folgender Personen:

 Ain Aitsam (* 1931), estnischer Meeresphysiker